DAF, marca de camions neerlandesa.
 DAF 66, petit vehicle de motor produït per la companyia neerlandesa DAF en els anys 70.
 DAF 55, model d'automòbil fabricat per l'empresa neerlandesa DAF.
 Deutsch-Amerikanische Freundschaft o DAF, grup alemany de música electrònica.
 Best of DAF, setè disc del grup de música electrònica Deutsch-Amerikanische Freundschaft.